Diese Episodenliste enthält alle Episoden der amerikanischen Fernsehserie Nash Bridges. Sie umfasst 6 Staffeln mit 122  Episoden.

Die ursprüngliche Produktionsreihenfolge (hier Urfolge genannt) ist in den ersten Staffeln nicht die Reihenfolge der tatsächlichen Ausstrahlung, was teilweise zu Störungen im inhaltlichen Zusammenhang führt. Die Tabelle ist sortierbar gestaltet, sodass sowohl der Reihenfolge der Produktion, als auch nach dem Ausstrahlungsdatum sortiert werden kann. Die Angaben der Staffelungen entspricht denen von Fernsehserien.de und der Internet Movie Database.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Weblinks 
 
 Offizielle Website von USA Network (englisch)
 Kompletter Episodenführer

Einzelnachweise 

Episodenliste